Nouveau voyage sur le petit train de la brousse est un livre de Philippe de Baleine publié en 1989.

Résumé 

Vers 1988 à Abidjan (indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960), l'auteur n'arrive à trouver les heures des trains qu'en compromettant des dignitaires. En faisant Abidjan-Agboville, il constate qu'en 50 ans, la forêt a été divisée par cinq car la population a été multipliée par quatre ! La majorité des Ivoiriens font des petits boulots en ville. 60 % des 6-14 ans travaillent ! En 1983, il y a eu le feu sur . Plus de 30 % des étudiantes se prostituent. Les experts internationaux donnent des conseils incohérents. Les Ivoiriens sont les seuls Africains à avoir développé l'enseignement.

Roman français paru en 1989